A Grémium az Utódlásért Egyesületet 2021-ben 10 olyan pénzügyi, befektetési és jogi tapasztalatú vezetői pozícióban lévő magánszemély alapította, akiknek szívügye, hogy az utódlás menedzselési  szakmát tovább fejlesszék és még inkább képessé tegyék az ügyfelek professzionális, proaktív kiszolgálására.

Az egyesület missziója, hogy a teljes kapcsolódó szakma (banki/befektetési, jogi, adó, strukturálás, tranzakciós és egyéb kapcsolódó tanácsadás stb.) együttműködése javuljon a szintlépés érdekében, illetve hogy a utódlás menedzselés láthatósága erősödjön össztársadalmi, de legfőképpen szakmai körökben.

A legjobb gyakorlatokat kívánja az egyesület meghonosítani oktatási és működési standardek kialakításával, részben közvetlen oktatással, részben oktatási intézmények bevonásával. Jelentős célunk még a szakma közös fellépésének elősegítése kapcsolódó jogszabályok előkészítésének, kialakításának, módosításának vonatkozásában.

Források:

https://www.opten.hu/gaue-egyesulet-c0199041962.html

https://24.hu/belfold/2022/12/03/orokles-utodlas-menedzsment-bank-kallay-andras-interju/

https://www.portfolio.hu/bank/20221116/milliardok-cserelnek-gazdat-par-even-belul-magyarorszagon-de-a-csaladok-nincsenek-erre-felkeszulve-579254

https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2022/11/fejenkent-atlagosan-19-millio-forint-a-magyarok-orokitheto-vagyona

Elnökség:

Kállay András - elnök 
Közel 25 éves privátbanki és 20 éves banki vezetői tapasztalattal rendelkezik, dolgozott a hazai úttörő Raiffeisen Private Banking és a globális vezetők közé tartozó BNP Paribas Wealth Management különböző pozícióiban. Később az irányítása alatt az Erste Private Banking az egyik vezető hazai szolgáltatóvá nőtte ki magát. Az elmúlt 5 évben Bécsben először az Erste Group, később a Raiffeisen International Private Banking csoportirányításáért felelt. A generációváltás, utódlásmenedzselés támogatása mindig is szívügye volt, de standard-jei szerint saját magának és a privátbanki szakmának is az eddigieknél többet kell tennie ezen a területen. Ezért is fogadta pozitívan az egyesületi elnöki felkérést és kezdte el az Elnökséggel együtt a szakma összehangolását.

Varga Szabolcs - alelnök, tanácsadói munkacsoport vezető 
A bécsi székhelyű Bank Gutmann AG magyar irodájának vezetője. 

Az 1922-ben alapított anyabank Ausztria és a közép-kelet európai térség vezető családi tulajdonban lévő privátbankja. Jogi és közgazdaságtudományi diplomával rendelkezik, majd elvégezte a barcelonai IESE Business School vezetőképzői kurzusát. Számos, a családi vállalatokat érintő kezdeményezés elindítója, illetve résztvevője. Ilyen a Családi Vállalkozásokért Magyarországon Egyesület megalapítása 2009-ben, amelynek elnökségi tagja, majd etikai bizottsági elnöke. A Gutmann Családi Vállalat Szakmai Nap szervezője, amely az egész régióban immár hetedik éve folyó szakmai workshop sorozat. David Bork: Családi vállalkozások kis kézikönyve című műve régióbeli – többek között magyar nyelven történt- kiadásának egyik ötletgazdája.

dr. Parragi Edina - alelnök, jogi munkacsoport vezető 
Az MPK Partners Ügyvédi Társulás alapító partnere és irodavezetője. A Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett és 2001-ben alapított Parragi Ügyvédi iroda alapító tulajdonosa. A Pécsi Tudományegyetem Jogi Karán és az ELTE Jogi Karán szerzett jogi diplomákat ( 1997; 2004; 2013), Európa Jogi és Családjogi Szakjogász. Kezdeményezésére alakult meg és vezette a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Jogi Bizottságát (2005-2010). A Szent István Egyetem (Gazdaság – és Társadalomtudományi Kar) címzetes egyetemi docense (2013). Számos konferencia előadója és cikk szerzője. Partnertársával, Dr. Marc- Tell Madl ügyvéddel együtt, a GaUE megalapításának és létrehozásának ötletgazdája.

Dr. Marc-Tell Madl - felügyelő bizottság elnöke 
Partner, MPK Partners Ügyvédi Társulás, Budapest. Magyar és német ügyvéd, aki több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi tranzakciók terén, különösen a közepes méretű és családi tulajdonú vállalatok tanácsadásában. Dr. iur (Giessen, Németország), LL.M. Banking & Finance Law (London); MBA Banking (SOAS); LL.M. Adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász (ELTE). Az ELTE oktatója.

Pályafutását ügyvédként kezdte Frankfurt/Mainban a Freshfieldsnél, majd külföldi ügyvédként Bostonban (USA) dolgozott. Később a Haarmann Hemmelrath ügyvédi irodánál, annak budapesti irodájának létrehozásával foglalkozott. 2004-től a PWC jogi és adóügyi partnere a közép- és kelet-közép-európai régióban (Réti, Antal & Madl) különböző pozíciókban. Jogi vezető volt többek között Kijevben/Ukrajnában és Pozsonyban/Szlovákiában. PWC CEE/CIS Middle Market/Private Company Services Leader. 2017-ben alapító partnere az MPK Partners irodának.

Soós Péter - főtitkár, bankári munkacsoport vezető 
A HOLD Alapkezelő senior privátbankára, kisebbségi résztulajdonosa. 2007-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen befeketés-elemző és kockázatkezelő szakirányon. A norvég NHH-en mélyítette tudását többek között a viselkedési pénzügyek területén. Több mint 15 éve dolgozik a HOLD Alapkezelőnél (korábbi nevén Concorde Alapkezelőnél), ahol öt évig vezette a kiemelten vagyonos ügyfelek megtakarításainak befektetésével foglalkozó privát vagyonkezelési üzletágat, további négy éven keresztül „big data”-n alapuló akvizíciós csapatot épített.

A magyar piacon jelentősen átlag feletti értéket, 60 milliárd forintot meghaladó ügyfélvagyont kezel. A pénzügyi megtakarítások és a befektetési alapok világán túl az utódlástervezés és a generációváltás témakörével foglalkozik sokat, amelyben iparágformáló célból nonprofit tevékenységet végez és ehhez kapcsolódóan vezetői pozíciót tölt be.

https://gaue.hu/elnokseg/

https://www.nemzeticegtar.hu/nemzeticegtar/cegadat/0110045156/Gutmann-Magyarorszag-Zrt

https://mpk-partners.com/dr-parragi-edina-katalin/

https://mpk-partners.com/dr-marc-tell-madl/

https://www.linkedin.com/in/peter-soos-12042259/?originalSubdomain=hu

Az egyesület tagjai:

Apelso Trust Bizalmi Vagyonkezelő

Concorde Értékpapír Zrt.

Concorde MB Partners

Bank Guttmann

Hold Alapkezelő

Jalsovszky Ügyvédi Iroda

Klart Ügyvédi Társulás

MKB Bank

MPK Partners

Raiffeisen Bank

RSM Hungary

Szecskay Ügyvédi Iroda

Szakmai tudástár célja, hogy a területen érintett szereplők és a szélesebb körben érdeklődők számára egy tudásbázist, és szakmai fórumot hozzon létre. 

Tudástár a családi vagyonkezelésről, utódlásról, privátbanki tanácsadásról: https://gaue.hu/tudastar/

2022 végén nagy nyilvánosságot kapott a hazai médiában az egy főre eső, örökíthető vagyon kalkulációja, melyről bővebben itt lehet olvasni: https://gaue.hu/sajto/